Вадим «Bondero» Бондаренко (28 июля 1967, Одесса) — украинский художник.

Биография 
Родился 28 июля 1967 года.

В 1986 году закончил Бакинское художественное училище по специальности «Живопись». С 1989 по 1994 год учился в Московском художественном училище им. Строганова (специализация «Промышленный дизайн»).

В 2010 году издал детективный роман «Ипостась» о художниках Одессы, Киева и Москвы.

Участвует в персональных и групповых арт-проектах на Украине и Западной Европе. Живёт в Одессе и Амстердаме.

Персональные выставки 
 2013 — «Абстрактный сюрреазизм» (совм. с Ириной Бережко). Galerie Ludwig Trossaert, Антеверпен, Бельгия.
 2013 — NordArt Festival 2013 (Büdelsdorf, Germany).
 2013 — BERLINER LISTE 2013, Ярмарка Современного искусства. Kraftwerk Berlin / Dymchuk Gallery (Берлин, Германия).
 2013 — Одесское биеннале современного искусства «Самоуправление: Культурная эволюци vs революция», Музей современного искусства Одессы (Одесса, Украина).
 2012 — «Хроники будущих рас» (совм. с Ириной Бережко). Галерея LWW, Амстердам, Нидерланды.
 2011 — «Ипостась». NT-ART Gallery, Одесса.
 2010 — «Гибель Америки». Галерея Yatlo, Одесса.
 2009 — «Электронная анархия». Karas Gallery, Киев.
 2008 — «Технодекаданс». Karas Gallery, Киев.
 2007 — «Техника выживания». Karas Gallery, Киев.
 2006 — «Битва цивилизаций». Галерея L-АRT, Киев.
 2005 — «Глобальное потепление». Морская галерея, Одесса.
 2004 — «Восстание боксеров». Галерея L-АRT, Киев.
 2003 — «Индустриальный буддизм». Одесский художественный музей, Одесса.
 1997 — «Овальный мир». Тропен Музей, Амстердам.

Групповые проекты 
 2012 — ARSENALE 2012, Первая Киевская международная биеннале современного искусства. Проект «Спасти президента». Dymchuk Gallery, Киев.
 2012 — Проект «Finding the elephant». Kunstpodium T, Tilburg, Netherlands.
 2011 — Art-Kiev Contemporary. Национальный культурно-художественный и музейный Арт-Центр «Мистецький Арсенал», Киев.
 2011 — Проект «Independent». Национальный культурно-художественный и музейный Арт-Центр «Мистецький Арсенал», Киев.
 2011 — Проект «Космическая Одиссея». Национальный культурно-художественный и музейный Арт-Центр «Мистецький Арсенал», Киев.
 2010 — II Одесская биеннале. Одесский Музей Современного Искусства.
 2010 — IV Фестиваль «Sztukowanie 2010 — Festival Premier». Культурный Центр, Грифино, Польша.
 2009 — III Украинская международная фотобиеннале. Проект «Теория выживания». Киев, Karas Gallery.
 2008 — I Одесская биеннале. Одесский Музей Современного Искусства, Одесса.
 2008 — «Битломания». Da Vinci Gallery, Киев.

Примечания

Ссылки 
 Работы Бондеро на сайте www.dymchuk.com
 Вадим Бондаренко на сайте галереи «Karas»
 Вадим Бондаренко: кибер-шизоидный гиперреалист

Современные художники Украины
Художники Одессы
Выпускники Бакинского художественного училища